Сард може бити:
 Сард (Албанија), средњовековни град у Албанији
 Сард (Турска), антички град у Турској